Ел Харочо има више значења:

 Ел Харочо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Харочо (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Харочо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Харочо (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Харочо (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Харочо (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Харочо (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Харочо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Харочо, Ел Атиљо (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику